Gunnar Palmgren kan avse:

 Gunnar Palmgren (jurist)
 Gunnar Palmgren (konstnär)